Die Spielzeit 1959 war die 28. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die achte Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1959. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1960 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Statistik

Einzelnachweise 

59
Handballveranstaltung 1959